Karls-Gymnasium oder Karlsgymnasium ist der Name folgender Schulen:

 Karlsgymnasium Bad Reichenhall
 Karlsgymnasium München-Pasing
 Karls-Gymnasium Stuttgart

ehemaliger Name des Theodor-Heuss-Gymnasium Heilbronn